Le nom de Franz König a été porté en particulier par : 

 Franz König (1874 - ?), footballeur suisse
 Franz König (1905 - 2004), prélat autrichien